Samsø – duńska wyspa
 Samsoe – duński ser